B-52 може да се отнася до:

 B52 – заведение, коктейл
 Боинг B-52
 Ход в шаха, виж Сицилианска защита